Романенко Олег В'ячеславович — український письменник, видавець.
 Романенко Олег Петрович — український військовий діяч, генерал-лейтенант.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок